Tchaj-che může být:

 Tchaj-che (An-chuej) – okres v provincii An-chuej
 Tchaj-che (Liao-ning) – městský obvod v provincii Liao-ning
 Tchaj-che (Ťiang-si) – okres v provincii Ťiang-si